Figes ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Figes (1932–2012), britische Schriftstellerin, Sozialkritikerin und Aktivistin gegen die traditionelle realistische Literatur
 Kevin Figes, britischer Jazzmusiker 
 Orlando Figes (* 1959), britischer Historiker, Spezialist für russische Geschichte seit dem 17. Jahrhundert